O avar ou ávaro (магӀарул мацӀ, "língua das montanhas", ou Авар мацӏ, "língua avar"), também chamado abar ou ábar, é uma língua da família das línguas caucasianas do nordeste, falada por aproximadamente 800 mil pessoas (em 2010) no Daguestão (Federação Russa), Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia e Turquia.

Geografia 
O avar é falado nas áreas meridionais e ocidentais da República do Daguestão e no noroeste do Azerbaijão, nos rayons de Balakan e Zaqatala. Há também avares do Cáucaso em outras regiões da Federação Russa, em pequenas comunidades, na Chechênia e na Calmúquia. Encontram-se também falantes do avar na Geórgia, no Cazaquistão, na Ucrânia, na Jordânia e em algumas áreas da Turquia (Mar de Mármara). Assim, o número de falantes pode chegar a 1,4 milhões em todo o mundo.

Trata-se de uma das seis línguas literárias do Daguestão, onde não apenas é falada pelos avares étnicos mas também é usada como língua franca por diferentes grupos presentes na região.

Dialetos 
Há dois principais grupos de dialetos do avar:
 Avar do Norte, que inclui khunzakh, kazbek, gunib e gumbet, dentre outros
 Avar do Sul, que inclui andalal, gidatl', antsukh, charoda, tlyarata, tsumada, tsunta e outros

Morfologia 
O avar é uma língua aglutinante, sem gêneros e a ordem sintática é S-O-V (Sujeito – Objeto-Verbo)

Fonologia

Consoantes

Escrita 

A língua avar foi escrita até o século XV com o antigoalfabeto georgiano. Do século XVII em diante foi escrita com um alfabeto árabe modificado, chamado de Ajam, o qual ainda é hoje conhecido. Como parte da política de reeducação da União Soviética, foi adotado o alfabeto latino e em 1938 foi adotado o alfabeto cirílico. São 47 letras, incluindo alguns conjuntos de duas consoantes.

Ortografia 
A língua avar é escrita geralmente com o uma forma própria do alfabeto cirílico. As letras são aqui apresentadas com sua pronúncia em IPA:

 and  asão escritas respectivamente  ЛI лI, Лъ лъ

Amostra de texto 
Poesia de Расул ХIамзатов (Rasul Xamzatov), poeta avar da Rússia

Авар мацI (Расул ХIамзатов)

Нолъ макьилъ вихьана, кьалда лъукъ-лъукъун,

Кьурда квер чIван унев, бида вецIцIун дун;

Кьуруги батIалъун цеве унаго,

Цо лъарал рагIалда гIодов кколев дун.

Лъар чваххулеб буго чабхил кIкIалахъан,

Лъин кIанцIулеб буго ганчIазда тIасан;

ТIарамагъадисеб къвал балеб буго,

Къо лъикIилан дица согIаб ракьалда.

Ligações externas 

 Ethnologue report for Avar
 Avar em Rosetta Project
 
 RFE/RL North Caucasus Radio (também Checheno e Adigue)
 Avar em Indopédia
 Avar em Maarul Vnv Soft
 language BiodataBase – Avar
 Unilang.org – Avar
 Curso – filologia (Russo) –Avar
 Avar em Ominiglot.com

Línguas caucasianas nororientais
Línguas do Azerbaijão
Línguas do Cazaquistão
Línguas da Turquia
Línguas da Geórgia
Línguas do Daguestão